Собор Рождества Христова (Христо́рожде́ственский собо́р) — недействующий православный храм в городе Каргополь Архангельской области.

История 
Заложен в 1552 году и строился 10 лет вероятнее всего новгородскими мастерами. Первоначально был прост в объёме: прямоугольный в плане, двухэтажный, стоял он на подклети. Существует предположение, что первоначально собор был покрыт тёсом с большими свесами крыш, а в верхнюю, летнюю, церковь вели устроенные с трёх сторон деревянные лестницы с нарядными крыльцами.

В 1652 году с северной стороны к нему был пристроен небольшой придел Святых Филиппа и Алексия. Позднее к южной стене пристраивают другой — во имя Всемилостивого Спаса, а к западной — галерею и крытое крыльцо, и в духе XVII века их щедро украшают белокаменной резьбой. После пожара 1765 года стены собора, давшие трещины, укрепляют мощными контрфорсами. Часть настенных росписей, уцелев во время пожара, была испорчена, поскольку в течение пяти лет собор стоял без всякого ремонта под открытым небом.

В храме с 1714 года до конца 1920-х годов хранилась чудотворная Казанская икона Богородицы (ныне её местонахождение неизвестно).

В 1936 году передан в Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Архитектура и убранство 
Сложенный из белого камня и кирпича шестистолпный пятиглавый трёхапсидный храм на подклете.

Первый ярус собора — представлена уникальная коллекция «небес» из церквей и часовен Каргопольского района. Во втором ярусе сохранился резной пятиярусный иконостас второй половины XVIII века, фрагмент средневековой фрески.

Сегодня стены покрашены в белый цвет, виден лишь небольшой фрагмент средневековых фресок с западной стороны. От икон осталось лишь то, что было установлено после 1765 года. Необычным элементом внешней конструкции является железная балка в виде руки, торчащая из центрального каменного барабана. К её концу прикреплена цепь, державшая центральное паникадило (само паникадило исчезло при закрытии собора).

С веками здание ушло в землю почти на метр.

Иконы 

 Икона «Положение Ризы Богородицы». Середина XVI века. Новгородская школа, северная провинция. Доска, паволока, левкас, темпера. 46х38 см. Богородица стоит, указывая двумя руками на Влахернский храм, в котором показан ковчег с ризой Богородицы. В правом верхнем углу видна благословляющая десница Бога Отца. На верхнем поле изображён поясной Деисус о 7 фигурах: ап. Пётр, архангел Михаил, Богородица, Иисус, св. Иоанн Креститель, архангел Гавриил, ап. Павел.

 Икона «Рождество Христово». Вторая половина XVI века. Северные письма. Сосновая доска, паволока, левкас, темпера, 180х155 см. Подробно передаёт евангельское предание о рождении Христа, стараясь не выпускать даже второстепенные детали. Здесь нет единого композиционного центра, и одна сцена свободно перетекает в другую. Написана хорошим мастером своего времени, возможно, лучшим в Каргополе той поры, она отличается особой непосредственностью истолкования, присущей фольклору. Небеса представлены сегментом круга вверху иконы. Описание событий начинается с путешествия в Вифлеем Иосифа и Марии. Она изображена верхом на белой лошади, сопровождаемая идущими Иосифом и юношей. В центре иконы представлено собственно рождение Христа. Богородица полулежит. Младенец спеленатый лежит в яслях. Его окружают ангелы. В верхних углах показаны скачущие на лошадях волхвы. Ниже справа ангел сообщает спавшим пастухам о рождении Спасителя. Ещё ниже две женщины омывают Младенца. Ещё ниже пастухи музыкой прославляют спеленатого Младенца. Слева трое волхвов подносят дары. Левее сидит Иосиф, беседующий со стариком.

Сейчас икона находится в Русском музее в Санкт-Петербурге.

Литература 
 Каргополье. Художественные сокровища. Альбом. Автор-составитель Г. П. Дурасов. М., Советская Россия, 1984.

Ссылки 
 Каргопольский историко-архитектурный и художественный музей

Рождества Христова
Каргополь 
Каргополь
Каргополь
1562 год в России
Здания и сооружения, построенные в 1562 году